Madifushi (Meemu-atol), een eiland van het Meemu-atol, Maldiven
 Madifushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven